Raphana, antiga ciutat localitzada en el que avui dia és Jordània
 Abila, ciutat de la Mauritània, identificada amb Ceuta; la muntanya més tard anomenada Musa, a l'oest de la ciutat, era considerada una de les columnes d'Hèrcules.